Диадо́х Фотики́йский (; приблизительно 400—474) — епископ Фотики (современный город Парамитья) в Эпире Иллирийском в V веке, автор богословных и аскетических трудов. В славянской рукописи — Хлудовском прологе (1370) — под 31 августа записана память мученика Диадоха. Под тем же числом находится его имя и в Четьих-Минеях всероссийского святителя Макария, причем пояснено: «Святый мученик Диадох мечём скончался».

Блаженный Диадох Фотикийский — духовный авторитет христианского Востока, учитель правой веры и добродетели, живой свидетель употребления в V веке Иисусовой молитвы. Известен он также и на западе, так как оказал влияние и на западную традицию — от Цезария, архиепископа Арльского, до Игнатия Лойолы и Терезы Авильской.

Биография 

Достоверных сведений о житии блаженного Диадоха сохранилось немного. Святитель Константинопольской Церкви Фотий в своём труде «Библиотека» неоднократно именует его «епископом Фотики в Древнем Эпире».
Во время монофизитских споров встал без колебаний на стороне участников IV Вселенского Собора в Халкидоне (451 г.). А вскоре после Собора вместе с другими епископами Древнего Эпира подписал послание к императору Льву, в котором подчёркивается достоинство «халкидонитов» и порицается, критикуется монофизитство. Боролся блаженный Диадох и с мессалианами. В конце шестидесятых или начале семидесятых годов V века во время нашествия на Эпир вандалов Блаженный Диадох был пленён и отвезён в Карфаген.

Сочинения 
 
на языке оригинала:
   Patrologia Graeca. 65. col. 1141-1212

В переводе на русский язык имеется пять творений, принадлежащих или усваиваемых блаженному Диадоху.
 Слово аскетическое (сто глав).
 Слово на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа.
 Слово против ариан.
 Видение святого Диадоха.
 Катехизис.

Первые два творения Фотикийского святителя считаются подлинными, а в отношении трёх последних высказываются сомнения.

Его творения, в особенности «Слово аскетическое», известны в церковной литературе гораздо более, чем их автор, самое имя которого подвергалось сомнению. Они сохранились в многочисленных древних греческих рукописях и помещались иногда наряду с некоторыми книгами Священного Писания. «Слово аскетическое» известно было и в России по переводам, встречающимся во многих славянских рукописях.
Новейшие переводы принадлежат Паисию Величковскому и преосвященному Феофану (в 3 томе «Добротолюбия»)..

Самым значительным по содержанию и самым большим по объему является «Слово аскетическое». В разных списках оно имеет и иные названия: «Сто аскетических глав», «Главы практические о знании и духовном различении», «Сто глав».

Профессор Киевской духовной академии Константин Попов посвятил блаженному Диадоху и его сочинениям докторскую диссертацию (1903), в первом томе которой напечатал греческий текст трёх его сочинений («Слово аскетическое», «Слово на Вознесение Господне» и «Против ариан») с примечаниями и переводом, во многом отличающимся от прежних.

Литература 

Из обстоятельных трудов, посвящённых изучению его творений, можно назвать только два:
 появившееся в самом начале текущего века (1903) исследование профессора Киевской Духовной академии Константина Попова «Блаженный Диадох (V век), епископ Фотики Древнего Эпира, и его творения. Том 1. Творения Блаженного Диадоха».
 защищённая в Московской Духовной академии в 1992 году кандидатская диссертация иеромонаха Марка (Головкова) «Блаженный Диадох Фотикийский и его богословские и аскетические взгляды».

Примечания

Ссылки 
 Блаженный Диадох // Православная Богословская Энциклопедия. Том 4. Издание Петроград. Приложение к духовному журналу «Странник» за 1903 г.
 Блаженный Диадох Фотикийский в труде Константина Ефимовича Скурата «Великие учителя церкви»
 Библиография Диадоха

Христианские богословы
Д
Древнегреческие писатели
Писатели Византии
Писатели V века
Святые Единой Церкви
Христианские святые V века